Стрелецкое — топоним:

Казахстан 
 Стрелецкое — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Россия 
 Стрелецкое — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Стрелецкое — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Стрелецкое — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Стрелецкое — село в Обоянском районе Курской области.
 Стрелецкое — деревня в Островском районе Псковской области.
 Стрелецкое — село в Карсунском районе Ульяновской области.

Украина 
 Стрелецкое — село в Мостисском районе Львовской области.